Journeyman – Eric Clapton stúdióalbum
 Az utazó (televíziós sorozat), eredeti címén Journeyman